Vuelta a Murcia 2017 var den 37. udgave af cykelløbet Vuelta a Murcia. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. februar 2017. Det blev vundet af spanske Alejandro Valverde fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2017
UCI Europe Tour 2017